La ligne 521A est une ancienne ligne du tramway vicinal de Wellin de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Wellin à Rochefort entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre la station vicinale de Wellin et la gare de Rochefort, exploitation par la SA pour l'Exploitation du CFV Rochefort - Grottes de Han - Wellin (RGW); traction vapeur; capital 112.

 : démontage de la ligne.

 : réouverture de la ligne.

 : traction par autorails.

 : suppression et remplacement par un autobus sous l'indice 29.

Infrastructure

Capitaux

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 521 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 521A Rochefort - Wellin, 521B ligne des grottes de Han-sur-Lesse et 521C Graide - Wellin.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Wellin
 Lignes de tramway de la SNCV

 
Ligne du tramway vicinal de Wellin
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Luxembourg
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
Capital 112
Ligne SNCV exploitée par le RGW
Transport à Wellin
Transport à Rochefort (Belgique)